Giraffen, een geslacht van zoogdieren
Giraffe (sterrenbeeld), een sterrenbeeld